Selene puede referirse a:

 Selene: Diosa griega, hija de los titanes Hiperión y Tía.
 Selene: Nombre propio femenino.
 Selene: un género de peces de la familia Carangidae.
 (580) Selene: asteroide.
 SELENE: sonda japonesa que tiene como objetivo estudiar la Luna. 
 SELENE SIEMENS: sistema de información hospitalario desarrollado por Siemens S.A.
 Selene: supervillana de Marvel Comics.